Tenisový turnaj WTA Baku Cup 2011 se konal ve dnech 18.–24. července v ázerbájdžánském Baku – městské tenisové akademii, venku na dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Věra Zvonarevová (vítěz)
  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále)
  Jelena Vesninová (2. kolo, skreč)
  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
  Monica Niculescuová (2. kolo)
  Elena Baltachová (1. kolo)
  Xenija Pervaková (finále)
  Jevgenija Rodinová (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Nigina Abduraimovová
  Kamilla Farhadová
  Nina Chrisanovová

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace:
  Jelena Bovinová
  Jana Buchinová
  Eirini Georgatou
  Valeria Solovjovová

Následující hráčka postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace jako šťastná poražená (LL):
  Tatia Mikadzeová

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= K Pervak
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= N Lertcheewakarn
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Bondarenko
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= V Dolonc
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= K Farhad
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Rezaï
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Y Buchina
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= E Vesnina
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= M Niculescu
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= E Georgatou
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=r
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= G Voskobojeva
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Šapatava
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Z Dijas
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= E Bovina
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=7

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= V Solovjova
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= K Pervak
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= V Dolonc
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Rezaï
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= E Vesnina
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=r

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= M Niculescu
| RD2-score05-1=62
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= G Voskobojeva
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= E Bovina
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= K Pervak
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Rezaï
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= G Voskobojeva
| RD3-score03-1=65
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= K Pervak
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= G Voskobojeva
| RD4-score02-1='''6
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3=2
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Monica Niculescuová /  Galina Voskobojevová (finále)
  Maria Korytcevová /  Taťána Pučeková (vítězky)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Věra Zvonarevová (1. kolo)
  Jelena Bovinová /  Valeria Savinichová (semifinále)''

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Baku Cup
Sport v Ázerbájdžánu v roce 2011